Brebeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brebeni (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Brebeni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Brebeni (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș